O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Sub-20 ou CIRH U-20 World Cup é uma competição oficial mundial de hóquei em patins disputada por seleções nacionais. Neste torneio os jogaores têm de ter idade igual ou inferior a vinte anos.
O torneio é organizado pelo CIRH desde 2003 e acontece a cada dois anos.
Antes da 1ª edição oficial em 2003, disputaram-se 2 torneios em 1999 e 2002, não oficiais, não sendo contabilizadas as vitórias nestes 2 torneios.

Historial

Tabela de Medalhas

Palmarés por participantes 

Mundial Sub-20